Santa Gertrudes kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santa Gertrudes (ort), São Paulo, 
 Santa Gertrudes (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar